Höggerl ist der Familienname von:

 Gerhard Höggerl (* 1943), österreichischer Politiker (FPÖ), Salzburger Landtagsabgeordneter
 Susanne Höggerl (* 1972), österreichische Fernsehmoderatorin